Lawndale pode referir-se a:

Localidades 

 Lawndale (Califórnia)
 Lawndale (Carolina do Norte)

Desambiguação